Nazwisko Jadassohn może odnosić się do następujących osób:
 Josef Jadassohn (1863-1937), niemiecki dermatolog
 Werner Jadassohn (1898-1973), niemiecki dermatolog, syn Josefa
 Salomon Jadassohn (1831-1902), niemiecki kompozytor